Маха́ев — фамилия.
 Махаев, Докка (—1996) — чеченский военный деятель, заместитель командующего Юго-Западным фронтом ВС ЧРИ.
 Махаев, Андрей Сергеевич (род. 1982) — российский футболист.
 Махаев, Михаил Иванович (1718—1770) — русский художник.
 Махаев, Пётр Павлович (1878—?) — русский офицер, герой Первой мировой войны.
 Махаев, Сергей Константинович (1874—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Махаев, Юрий Аркадьевич (1940—2006) — советский театральный режиссёр.